

Талди — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Талди — село, Кегенський район, Алматинська область

Див. також 
 Талдибулак
 Талдик
 Талдикорган
 Талдисай